Gönnersdorf – comune del circondario di Ahrweiler (Renania-Palatinato)
 Gönnersdorf – comune del circondario rurale del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)